Weinhart oder Weinhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Weinhardt (1901–1983), deutscher Manager
 Christof Weinhardt (* 1961), deutscher Wirtschaftsingenieur und Hochschullehrer
 Christoph Weinhart (* 1958), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Ferdinand Karl Weinhart (1654–1716), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Franz Weinhart (1617–1686), Weihbischof 

 Johann Weinhart (1925–2019), österreichischer Bildhauer
 Martin Weinhart (* 1963), deutscher Regisseur
 Mona-Elena Weinhart (* 1966), deutsche Schriftstellerin
 Oswald Weinhart (1840–1899), deutscher Politiker
 Paul Weinhart (1570–1648), österreichischer Pestarzt

Siehe auch:
 Weinart
 Weinert